Аллаяр:

 Аллаяр (Allayar) — мужское имя или фамилия арабско-персидского происхождения, означающее «последователь Аллаха, идущий за Аллахом».

Известные носители:
 Аллаяр-хан — персидский вельможа, противник сближения с Россией, личный враг Грибоедова.
 Аллаяр-Суфи — поэт, ученый, философ.
 Досназаров, Аллаяр Коразович — общественно-политический деятель Каракалпакстана.

Персонажи художественной литературы:
 Персонаж каракалпакского народного эпоса «Сорок девушек» («Кырк Кыз»).
 Кладовщик Аллаяр в книге Рауля Мир-Хайдарова «Налево пойдешь — коня потеряешь»
 Аллаяр — боевой клич: «Мои воины быстро ринулись на врага с криками „Аллаяр!“, при звуках труб, с барабанным боем».

Примечания